

Patronyme 
Camille Jenatzy est un ingénieur belge né à Schaerbeek en 1868 et décédé en 1913.

Toponyme 
Rue Jenatzy à Bruxelles (Schaerbeek).